Gloger  ist der Familienname folgender Personen:
 Boris Gloger (* 1968), deutscher Fachbuchautor, Unternehmer, Coach und Managementberater
 Bruno Gloger (* 1923), deutscher Historiker
 Christine Gloger (1934–2019), deutsche Schauspielerin
 Constantin Wilhelm Lambert Gloger (1803–1863), deutscher Zoologe und Ornithologe
 Daniel Gloger (* 1976), deutscher Countertenor
 Dietrich Christoph Gloger (1705–1773), deutscher Orgelbauer
 Gabriele Gloger-Tippelt (* 1944), deutsche Psychologin und Hochschullehrerin
 Georg Gloger (1603–1631), deutscher Dichter
 Gottfried Heinrich Gloger (1710–1779), deutscher Orgelbauer
 Gotthold Gloger (1924–2001), deutscher Schriftsteller
 Hubert Gloger (* 1934), deutscher Fußballspieler
 Jan Philipp Gloger (* 1981), deutscher Theaterregisseur

 Katja Gloger (* 1960), deutsche Journalistin
 Konstantin Gloger OCist (1745–1814), von 1793 bis 1810 Abt des Zisterzienserklosters Heinrichau
 Till Gloger (* 1993), deutscher Basketballspieler
 Zygmunt Gloger (1845–1910), polnischer Historiker, Archäologe, Ethnograph und Heimatforscher

Siehe auch:
 Glogger